Rasmus Ahlholm, född 1990 i , är en svensk ishockeyspelare som spelar för Vålerengens IF i norska Fjordkraftligaen. Ahlholms moderklubb är Boo IF och som junior spelade han med Hammarby IF, Djurgårdens IF, Haninge HF och Huddinge IK. Som senior har han spelat med Huddinge IK, Nybro Vikings IF och Visby/Roma HK i Hockeyettan innan han flyttade till Norge för att spela i deras högstaliga med Manglerud Star, Vålerengens IF och Storhamar Ishockey.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Levande personer
Män
Spelare i HC Nové Zámky
Spelare i Huddinge IK
Spelare i Manglerud Star
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Storhamar Dragons
Spelare i Visby/Roma HK
Spelare i Vålerenga Ishockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare